SCL steht für:
 Flughafen Santiago de Chile (IATA-Code)
 Sailing Champions League, ein Wettbewerb europäischer Segelvereine
 Sather Classical Lectures, altertumswissenschaftliche Publikationsreihe
 Schlittschuh-Club Langenthal, siehe SC Langenthal
 Schlittschuh-Club Langnau, siehe SCL Tigers
 SCL Group – britisches Unternehmen
 Sundaram-Clayton Limited, indisches Unternehmen
 Sinclair Computer Logic, der ASIC des Sinclair ZX81
 Skin conductance level (Hautleitwertniveau), siehe Elektrodermale Aktivität
 Source Coupled Logic, ein digitaler Schnittstellen-Standard, siehe Current Mode Logic
 Sportclub Leipzig, siehe SC Leipzig
 Structured Control Language, eine Programmiersprache für Speicherprogrammierbare Steuerungen, siehe Strukturierter Text
 SCL-90: Abk. für Symptomcheckliste, einem Fragebogen zur Diagnose psychischer Störungen

Scl steht für:
 Sculptor, ein Sternbild des Südhimmels, siehe Bildhauer (Sternbild)

s. c. l. steht für:
 summa cum laude, eine akademische Bewertung, siehe Dissertation #Bewertungsstufen einer Dissertation

scl steht für:
 Shina (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung